Трећи ноциоци Марк Лопез и Рафаел Надал су освојили титулу победивши у финалу Данијеле Брачалија и Андреаса Сепија са 6:3, 7:6(7:4).

Носиоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 2011."

Отворено првенство Катара у тенису 2011.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови